In Too Deep ist der Titel folgender Werke:
 In Too Deep (1989), australischer Spielfilm von Colin South und John Tatoulis (1989) 
 In To Deep, deutscher Titel Undercover – In Too Deep, US-amerikanischer Spielfilm von Michael Rymer (1999)